Ricardo Cabanas Rey (Zurique, 17 de janeiro de 1979) é um futebolista suíço de origem galega. Disputou a Copa de 2006, e sua atual equipe é o Grasshopper Club.

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas do En Avant de Guingamp
Futebolistas do 1. FC Köln
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Eurocopa de 2008
Suíços de ascendência espanhola